Santoni ist der Familienname folgender Personen:

 Elisa Santoni (* 1987), italienische rhythmische Sportgymnastin
 Espartaco Santoni (1937–1998), venezolanischer Schauspieler
 François Santoni (1960–2001), französischer politischer Aktivist und korsischer Autonomist; Gründer und ehemaliger Anführer der Armata Corsa
 Reni Santoni (1939–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Siegfried Santoni (* 1955), österreichischer Künstler
 Tino Santoni (1913–??), italienischer Kameramann